Bergen kan syfta på 

 Bergen – Norges näst största stad
 Bergen (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Bergen Engines – en mekanisk verkstad i Bergen i Norge, som tillverkar dieselmotorer
 Bergen (film) – en norsk svartvit dokumentärfilm från 1943 i regi av Harry Ivarson
 Bergen-Belsen – ett koncentrationsläger under andra världskriget
 Hudson–Bergen Light Rail – en snabbspårväg i New Jersey
 Slaget vid Bergen (1759) – ett slag nära Frankfurt am Main i Tyskland mellan franska trupper och en koalition av trupper från Storbritannien, Hannover, Hessen och Braunschweig
 Slaget på Bergens våg (1665) – sjöslag vid norska Bergen mellan flottstyrkor från Storbritannien och Nederländerna

Geografi

Antarktis 

 Mount Bergen, 
 Bergen Nunataks – nunataker i Västantarktis

Belgien 

 Arrondissement Bergen - det nederländska namnet på Arrondissement de Mons, i provinsen Hainaut, Vallonien, 
 Bergen – det nederländska namnet på Mons, en stad i provinsen Hainaut,

Eritrea
 Kudo Bergen' – berg

Finland 

 Bergen, Korsholm, Österbotten,

Frankrike
 Bouchavesnes-Bergen,  kommun i departementet Somme och regionen Hauts-de-France i norra Frankrike, 329 invånare

Kanada 
 Bergen Creek (vattendrag i Kanada), Alberta, 
 Bergen Drain, Ontario – däneringskanal 
 Bergen Lake (sjö i Kanada), Saskatchewan,

Nederländerna 

 Bergen, Noord-Holland, 
 Bergen, Limburg, 
 Bergen op Zoom, Noord-Holland, Gemeente Bergen,

Norge 

 Bergen, stad och kommun, Vestland fylke,

Tyskland 

 Bergen an der Dumme, Niedersachsen, 
 Bergen, Niedersachsen, 
 Bergen, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Bergen, Rheinland-Pfalz, kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Bergen, Mittelfranken, kommun, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Bergen, Oberbayern, kommun, Bayern, Oberbayern, 
 Bergen auf Rügen – Mecklenburg-Vorpommern
 Bergen-Enkheim – Hessen

USA

 Bergen, New York – en ort i New York, Genesee County, 
 Bergen Neck – halvö som omfattar Hudson County i New Jersey
North Bergen – en kommun i Hudson County i New Jersey
 Bergen County, New Jersey

Se även
 Bergen Creek –  flera vattendrag
 Bergen Lake –  flera insjöar

Österrike
 Junge Bergen – bergstopp

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar